Новітня історія України: Славетна Вінниччина — довідково-енциклопедичне видання, спрямоване на представлення учасникам національного та міжнародного ринків інформації про діяльність і здобутки сільськогосподарських підприємств, установ, об’єднань Вінниччини. Енциклопедію уклав український видавничий консорціум Who-is-who.com.ua.

Звернення до читача написали: голова Вінницької обласної державної адміністрації адміністрації Олександр Домбровський, голова МГО "Вінницьке земляцтво у місті Києві" Віталій Безносюк, міський голова Вінниці Володимир Гройсман.

Каталог складається з наступних частин:
 Міста і райони Вінниччини
 Вінниччина офіційна
 Економіка Вінниччини
 Освіта і наука Вінниччини
 Культура Вінниччини
 МГО "Вінницьке земляцтво у місті Києві".

Всього вийшло 2 випуски: I — 2006 та II — 2007. У II випуску замість розділу «Культура Вінниччини» представлений розділ «Видатні історичні постаті Вінниччини».

Посилання 
 Новітня історія України: Славетна Вінниччина 2006
 Новітня історія України: Славетна Вінниччина 2007

Вінниця
Українські енциклопедії